Ласице су животиње из породице куна.

 Мала ласица
 Дугорепа ласица
 Велика ласица
 Амазонска ласица